Бердичевський Георгій Олександрович — радянський промисловий діяч, директор Новочеркаського електровозобудівного заводу. Герой Соціалістичної Праці, лауреат Державної премії СРСР.
 Бердичевський Григорій Абрамович — «Заслужений лікар України»
 Бердичевський Леонід Опанасович — радянський офіцер, Герой Радянського Союзу.
 Бердичевський Марк Наумович (1924—2009) — геофізик, доктор технічних наук, професор кафедри геофізичних методів дослідження земної кори геофізичного факультету МДУ.
 Бердичевський Сергій Ілліч — політичний діяч, член Української Центральної Ради.

 Міха Йосеф Бердичівський (1865—1921) — єврейський мислитель і письменник на івриті та їдиші українського походження.

Єврейські прізвища